Эндосперм:
 Первичный эндосперм (у голосеменных) — развивается из женского гаметофита.
 Вторичный эндосперм (у большинства покрытосеменных) — образуется в результате двойного оплодотворения диплоидной центральной клетки.